Маэстри () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Маэстри, Амброджо (род. 1970) — итальянский оперный певец, баритон.
 Маэстри, Джордж — CEO лос-анджелесской анимационной студии Rubber Bug, сценарист и анимационный продюсер популярного сатирического мультсериала «South Park».
 Маэстри, Лука — американский финансист, старший вице-президент и главный финансовый директор Apple Inc., бывший исполнительный вице-президент и финансовый директор Xerox Corporation.
 Маэстри, Мирко (род. 1991) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.